Бачмановы (Бочмановы) — русский дворянский род.

Сведения об этом роде начинаются с Василия Борисовича Бачманова, убитого в зимнем Казанском походе 1550 года, имя которого вместе с другими вписано в синодик Московского Успенского собора на вечное поминовение.

Один из Бачмановых, Иван Игнатьевич, упоминается при осаде Смоленска в 1634 году. Иван Григорьевич Бачманов воевода в Добром в 1677 году. В 1699 году четверо Бачмановых владели населёнными имениями.

Описание герба 
Щит разделён на четыре части, из коих в первой, в голубом поле крестообразно означены две золотых стрелы, остриём обращённых вниз. Во второй, в золотом поле корабль с парусами, плывущий по морю. В третьей в красном поле находится воин, имеющий в правой руке поднятый меч, а в левой щит. В четвёртой части в зелёном поле пушка, поставленная на лафете.

Щит увенчан дворянскими шлемом и короной. Нашлемник: три страусовых пера. Намёт на щите голубой и золотой, подложенный серебром и красным. Щитодержатели: два льва.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Герб рода Бачмановых внесён в Часть 9 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 70 .

Дворянские роды, на гербах которых изображены львы
Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера
Дворянские роды, на гербах которых изображён корабль
Дворянские роды, на гербах которых изображены пешие воины